Амелі Моресмо була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Анна Кремер.

Вінус Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши Жустін Енен з рахунком 2–6, 7–5, 7–6(7–5).

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Bausch and Lomb Championships, одиночний розряд
2002